

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pozorek – część wsi Szewna w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Pozorek – część wsi Staw Kunowski w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim w gminie Brody